Az 1963–1964-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 1. alkalommal kerültek kiírásra. Ez volt az első egységes, országos nemzeti bajnokság Németországban. A szezon 1963. augusztus 24-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1964. május 9-én rendezték. A bajnok az 1. FC Köln lett.

Tabella

Helyezések fordulónként

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Az 1963–1964-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1